Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 2020 (playoff) resulterade i att de fyra sista lagen kvalificerade sig för Europamästerskapet 2020. För första gången hämtades de deltagande länderna inte från kvalgrupperna till Europamästerskapet. Istället kommer 16 lag som inte kvalificerar sig för EM via kvalspelet tilldelas platser i playoff-spelet utifrån resultaten i Uefa Nations League 2018/2019.

Format 

De fyra bästa lagen från varje division (A, B, C och D) i Uefa Nations League 2018/2019 som inte kvalificerat sig för EM genom kvalspelet till Europamästerskapet 2020 gör upp om en plats i EM genom spel i fyra olika playoff-grupper (A, B, C och D). Det innebär att minst ett lag från varje division i Nations League kommer att kvalificera sig för EM. Playoff grupperna spelas som ett slutspelsträd där vinnarna i semifinalerna spelar final och vinnaren av finalen kvalificerar sig för EM.

Om det inte finns tillräckligt med lag för att fylla en divisions playoff-grupp går platsen till nästkommande lag i den sammanlagda rankingen för Uefa Nations League 2018/2019. En gruppvinnare från Nations League kan dock inte hamna i samma playoff-grupp som ett lag från en högre division. Om en playoff-grupp innehåller en gruppvinnare tilldelas eventuella restplatser därför lag från samma division eller lag från en lägre division.

Slutställning av Uefa Nations League 2018/2019

Lottning 
Lottningen skedde den 22 november 2019 och bestämde vilket lag som skulle bli hemmalag i respektive final. Semifinalparen bestämdes utifrån den sammanlagda rankningen där det bäst rankade laget spelade hemma i semifinalen.

Grupper 
De deltagande lagen i varje playoff grupp rankades från 1-4. Laget som var rankat som nummer ett i respektive grupp mötte laget som var rankat som nummer fyra i semifinal medan laget som var rankat tvåa mötte laget som var rankat som nummer tre.

Grupp A

Semifinaler

Final

Grupp B

Semifinaler

Final

Grupp C

Semifinaler

Final

Grupp D

Semifinaler

Final

Spelschema 
Semifinalerna i respektive grupp spelades den 8 oktober 2020 och finalerna avgörs den 12 november 2020.

Referenser

Playoff
Sportevenemang uppskjutna på grund av covid-19-pandemin